Düzce ou Duzje é uma província () do noroeste da Turquia, situada na região (bölge) do Mar Negro (em turco: Karadeniz Bölgesi) com  de superfície e  habitantes (2009).

Províncias da Turquia
Províncias da Região do Mar Negro
Estados e territórios fundados em 1999